Rue Pierre-Bourdan à Lyon ;
 Rue Pierre-Bourdan à Paris.